La place Pouchet est une future place du 1 arrondissements de Paris de 16 000 m² qui sera située près de la porte Pouchet entre le boulevard du Bois-le-Prêtre et la rue Floréal aux limites des communes de Clichy et de Saint-Ouen-sur-Seine.

Situation et accès 
En 2013 la place était occupée par :
 la pré-fourrière Pouchet qui sera transférée à l'arrière du cimetière des Batignolles côté Clichy
 les TAM (Transports Automobiles Municipaux) qui seront transférés sous le stade Max-Rousié

Après le réaménagement, la place aura la forme d'un triangle bordée par 3 rues :
 au sud, le boulevard du Bois-le-Prêtre
 au nord, la rue Floréal
 à l'est, la rue Hélène-et-François-Missoffe (ouverte en 2015) reliant le boulevard du Bois-le-Prêtre au Parc François-Mitterrand à Saint-Ouen.

Le jardin Hans-et-Sophie-Scholl est situé en son centre.

La tour Bois-le-Prêtre fait face à la place.

La place est connectée à la rue Émile-Borel au niveau du 16 rue Hélène-et-François-Missoffe.

La place est desservie par les lignes de bus RATP  (aujourd'hui desservant l'arrêt Bois-le-Prêtre) et le tramway  depuis le .

Aménagement 
Autour de la place, sont ou seront construits :
 Une résidence de tourisme : une résidence hôtelière de 145 chambres de 4 650 m² et des commerces de proximité de 1 350 m² au rez-de-chaussée (projet Hardel et le Bihan), construite en 2017
 Des bureaux : 3 immeubles de bureaux de 24 000 m² environ reliés par des passerelles (architecte : François Leclercq)
 Un centre social qui sera construit sous le viaduc du périphérique (projet de l'agence TER).

Origine du nom 
Elle porte le nom de l'industriel français Louis Ézéchiel Pouchet (1748-1809).

Historique 

La place est achevée en 2019 dans le cadre de la ZAC Porte Pouchet. Le jardin Hans-et-Sophie-Scholl au milieu de la place est ouvert en 2020.

La place a la particularité d'être traversée par un viaduc du boulevard périphérique, ce qui lui permet d'être facilement connectée au parc François-Mitterrand de Saint-Ouen et, dans son prolongement, à l'entrée sud de la gare de Saint-Ouen (RER C), elle même connectée à la ligne 14 du métro de Paris, dans le cadre du prolongement de cette ligne.

Références

Article connexe 
 Liste des voies du  arrondissement de Paris

Pouchet, Place
Pouchet